В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Кубок Америки по футболу 1995 года в Уругвае, проходившем в период с 5 по 23 июля 1995 года.

Группы 
Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Венесуэла

Мексика

Парагвай

Уругвай

Группа B

Бразилия

Колумбия

Перу

Эквадор

Группа C

Аргентина

Боливия

США

Чили

Примечания 

1995
1995
Футбол в Южной Америке в 1995 году